San Romano ima više značenja:
 San Romano (Kjeti)
 San Romano (Forli-Čezena)
 San Romano (Luka)
 San Romano (Peruđa)
 San Romano (Piza)
 San Romano (Torino)